Региональные выборы проходили во Франции 6 и 13 декабря 2015 года. На кону были региональные советы в метрополии и на заморских территориях Франции, а также Корсиканская Ассамблея, почётные места в Ассамблее французской Гвианы (фр) и Ассамблее Мартиники (фр), все на шестилетний срок. Заморский департамент Майотта (спорная территория между Францией и Коморами), стал единственным регионом, не участвующим в этих выборах, поскольку там они уже состоялись 2 апреля 2015 года. На кону 18 региональных председательств, из которых 13 — в континентальной Франции и на Корсике, и ещё 5 — за рубежом. Хотя они не имеют законодательной автономии, эти территориальные единицы управляют солидными бюджетами. Кроме того, региональные выборы часто рассматриваются в качестве опроса общественного мнения.

Эти выборы стали первыми, проведенными в преобразованных регионах после реформы 2014 года.

Система голосования 
Выборы впервые прошли по новым регионам, официально действующим с 1 января 2016 года.

Региональные выборы проводятся прямым всеобщим голосованием на основе пропорционального представительства по спискам. Выборы проводятся в течение двух раундов, с большинством бонус. Списки должны быть гендерно сбалансированными, кандидаты-мужчины и кандидаты-женщины должны быть равномерно распределены по всему списку.

В двух турах голосования происходит избрание региональных президентов. Если ни одна сторона не получает по крайней мере 50 % голосов в первом туре, проводится второй тур, в котором может принять участие любая партия, набравшая в первом туре по крайней мере 10 % голосов. Списки, получившие не менее 5 % голосов избирателей в первом туре, во втором могут быть объединены в «квалифицированный список», в который входят кандидаты от каждой такой партии.

В решающем раунде (в первом, если список получил 50 %, или во втором, если не получил), лидирующий список получает 25 % премиальных мандатов, а оставшиеся мандаты распределяются среди списков, получивших не менее 5 % голосов. Таким образом, лидирующий список получает абсолютное большинство мест в региональных советах от одной трети голосов во втором туре. Мандаты распределяются среди списков на региональном уровне, но внутри каждого списка места распределяются пропорционально числу голосов в каждом департаменте.

Социологические опросы

Национальные результаты 
Во Франции голосование в региональные председательства проходит в два тура.

Первый раунд 
Первый тур выборов состоялся 6 декабря 2015 года.

Второй раунд 
Второй тур прошёл 13 декабря 2015 в тех регионах, где ни один из кандидатов не смог одержать победу в первом туре.

После первого тура Социалистическая партия отозвала свои списки из регионов Прованс-Альпы-Лазурный берег и Нор-Па-де-Кале, Пикардия, где они показали третий результат, в попытке блокировать Национальный фронт во втором раунде из-за раскола оппозиции на левоцентристский и правоцентристский блоки. Однако, несмотря на указания партии, кандидат от Социалистической партии в регионе Ле Гран-Восток, где они показали третий результат с внушительным отставанием от Национального фронта.

Результат выборов стал разочарованием для Национального фронта, который не смог победить ни в одном регионе, столкнувшись с согласованным тактическим голосованием. Однако, как на севере, так и на юге страны, националистам удалось увеличить свою долю голосов в первом туре. Из 12 регионов Континентальной Франции, 7 были выиграны республиканцами и 5 были сохранены социалистами.

По регионам 
В следующей таблице показаны региональные президенты до и после выборов, с объединенными регионами, вступающими в силу в 2016 году. Кандидаты слева были на этих должностях, в то время как кандидаты справа на них избраны (или переизбраны) в новых регионах. В случае Корсики и Мартиника, на кону были несколько президентств.

В следующей таблице показаны все основные партии по регионам. Кандидаты, выделенные жирным шрифтом, получили большинство голосов, и, таким образом, были избраны президентами в соответствующих регионах.

Примечания 

Региональные выборы во Франции
Франция